Carpóforo puede referirse a:
Carpóforo, venator romano.
San Carpóforo, cristiano y mártir de Como.
carpóforo, un término de anatomía botánica referente al ovario y/o al fruto derivado.
carpóforo, un término de anatomía de los hongos superiores.
carpóforo, un término de anatomía de los Bryophyta sensu stricto.